Барбара Кингсбери (), познатија као Барбара Карера () је америчко-никарагванска глумица, рођена 31. децембра 1945. године у Блуфилдсу (Никарагва).

Филмографија 

|-
| 2004. || || -{Judging Amy}- ||
|-
| 2003. || || -{Don't Hurt Me}- ||
|-
| 2003. || Рај || -{Paradise}- ||
|-
| 2001. || || -{Panic}- ||
|-
| 2000. || Веселе седамдесете || -{That '70s Show}- ||
|-
| 2000. || || -{Coo Coo Cafe}- ||
|-
| 1999. || || -{Alec to the Rescue}- ||
|-
| 1998. || САГ || -{JAG}- ||
|-
| 1998. || || -{Waking Up Horton}- ||
|-
| 1996. || || -{Love Is All There Is}- ||
|-
| 1996. || || -{The Rockford Files: Godfather Knows Best}- ||
|-
| 1995. || || -{Sawbones}- ||
|-
| 1995. || || -{Russian Roulette - Moscow 95}- ||
|-
| 1994. || || -{Night of the Archer}- ||
|-
| 1994. || || -{Tryst}- ||
|-
| 1993. || || -{Point of Impact}- ||
|-
| 1992. || || -{Lakota Moon}- ||
|-
| 1990. || || -{Murder in Paradise}- ||
|-
| 1989. || || -{Wicked Stepmother}- ||
|-
| 1989. || || -{Loverboy}- ||
|-
| 1988. || || -{Love at Stake}- ||
|-
| 1988. || || -{Emma: Queen of the South Seas}- ||
|-
| 1987. || || -{The Underachievers}- ||
|-
| 1986. || Далас || -{Dallas}- ||
|-
| 1985. || || -{Wild Geese II}- ||
|-
| 1984. || || -{Sins of the Past}- ||
|-
| 1983. || Никад не реци никад || -{Never Say Never Again}- || Фатима Блаш
|-
| 1983. || || -{Lone Wolf McQuade}- ||
|-
| 1982. || || -{Matt Houston}- ||
|-
| 1982. || || -{I, the Jury}- ||
|-
| 1981. || || -{Condorman}- ||
|-
| 1981. || || -{Masada}- ||
|-
| 1980. || || -{When Time Ran Out...}- ||
|-
| 1978. || Сентенијал || -{Centennial}- ||
|-
| 1977. || Острво доктора Мороа || -{The Island of Dr. Moreau}- ||
|-
| 1976. || Ембрион || -{Embryo}- ||
|-
| 1975. || || -{The Master Gunfighter}- ||
|-
| 1970. || || -{Puzzle of a Downfall Child}- ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1945.
Америчке глумице